Коло́дин — фамилия.

Известные носители 
 Колодин, Андрей Иванович (1923—1995) — Герой Советского Союза.
 Колодин, Виктор Владимирович (род. 1948) — советский футболист.
 Колодин, Денис Алексеевич (род. 1982) — российский футболист.
 Колодин, Дмитрий Викторович (род. 1978) — украинский футболист и тренер.
 Колодин, Иван Фёдорович (1788 — после 1838) — русский архитектор.
 Колодин, Ирвинг (1908—1988) — американский музыкальный критик и историк музыки.
 Колодин, Пётр Иванович (1930—2021) — советский космонавт-испытатель (не летал).

См. также 
 Колодино
 Колодинский
 Колодяжный